De Samba d'Or (Samba gold) is een prijs die sinds 2008 wordt uitgereikt aan de beste Braziliaanse voetballer die in Europa speelt. De winnaar wordt bepaald door een jury die is samengesteld uit internetstemmers, leden van de vereniging Sambafoot en bekende juryleden. Zij selecteren de winnaar uit een lijst van dertig spelers samengesteld door de vereniging Sambafoot.

Winnaars 

Voetbalprijs
Franse sportprijs